Minneapolis es el nombre de varios lugares estadounidenses:

Minneapolis, en Minnesota.
Minneapolis, en Kansas.
Minneapolis, en Carolina del Norte.
Minneapolis (banda) es el nombre una banda española de rock.